El término Mondongo puede referirse a:

Mondongo Preparación típica de Latinoamérica con los órganos del sistema digestivo de la vaca.
Mondongo (artistas) Grupo de artistas de Buenos Aires, Argentina.